Панкрушиха,  — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Железнодорожного сельсовета.

География 
Панкрушиха расположена в северо-западной части края, примыкая к северной окраине посёлка Берёзовский, центра сельского поселения.
 Климат
континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

История 
Возникла в 1961 году в связи со строительством железнодорожной станции на линии Карасук — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Администрация поселения, почтамт, школа.

Транспорт 
Панкрушиха доступна автомобильным и железнодорожным транспортом.

От станции идет автодорога межмуниципального значения «станция Панкрушиха — Зятьково — Борисовский» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-3204).

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района